Pajula är ett finksspråkigt namn som kan förekomma både som toponym och som eftermamn. Det kan syfta på följande:
Pajula (Halikko) – en by i Halikko i Salo, Egentliga Finland, Finland
Pajula (Nystad) – en ö i Nystad, Egentliga Finland, Finland
Pajula (Somero) – en by i Somero, Egentliga Finland